Пути́вльська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь українського міста Путивль Сумської області.

 Путивльська вулиця — вулиця в місті Глухів Сумської області.
 Путивльська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Путивльська вулиця — вулиця в місті Суми.
 Путивльська вулиця — вулиця в місті Харків.

Вулиці